Орија Текау (; Брашов, 19. јануар 1985) румунски је тенисер који је свој најбољи пласман у конкуренцији парова остварио у новембру 2015. када је заузимао друго место на АТП листи. Освојио је два гренд слем трофеја у пару са холандским играчем Жан-Жилијен Ројером и сребрну медаљу на Олимпијским играма 2016. у Риу де Жанеиру са Флорином Мерђом.

Гренд слем финала

Парови: 5 (2:3)

Мешовити парови: 3 (1:2)

Финала завршног првенства сезоне

Парови: 1 (1:0)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Парови: 6 (3:3)

Мечеви за олимпијске медаље

Парови: 1 (0:1)

АТП финала

Парови: 62 (38:24)

Референце

Спољашње везе 

 Орија Текау на сајту АТП 
 Орија Текау на сајту ИТФ 
 Орија Текау на сајту Дејвис купа 

Рођени 1985.
Румунски тенисери
Победници гренд слем турнира у тенису — мушки парови
Победници гренд слем турнира у тенису — мешовити парови
Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису
Победници Вимблдонског турнира
Победници Отвореног првенства Сједињених Америчких Држава у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Румунски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Румунски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2016.
Освајачи олимпијских медаља у тенису
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Румунију